Ханна ( — любимая Богом) — имя и фамилия.

Псевдоним 
 Ханна (род. 1991) — российская певица и фотомодель.

Фамилия 
Известные носители фамилии Ханна:
 Ханна, Артур Дион (1928—2021) — генерал-губернатор Багамских островов (2006—2010).
 Ханна, Джимми (1868—?) — шотландский футболист, трёхкратный чемпион Англии в составе «Сандерленда»
 Ханна, Джон (род. 1962) — шотландский актёр.
 Ханна, Дэрил (род. 1960) — американская актриса.
 Ханна, Кэтлин (род. 1968) — музыкант, феминистка, активистка и журналист.
 Ханна, Люси (1875—1993) — американская долгожительница.
 Ханна, Низар (Феодосий (Ханна); род. 1965) — епископ Иерусалимской православной церкви арабского происхождения.
 Ханна, Томас (1928—1990) — автор системы физических упражнений («Соматическое обучение по методу Ханны»).
 Ханна, Уильям (1910—2001) — американский мультипликатор.
 Ханна, Эндрю (1864—1940) — шотландский футболист, один из игроков первого состава «Ливерпуля».

Географические объекты 
 Ханна — город в штате Вайоминг (США);
 Ханна — сельская гмина (волость) в Польше;
 Ханна — озеро в Пакистане.

Другие значения 
 Hanna-Barbera — американская мультипликационная студия.
 «Ханна» — тропический шторм, поразивший побережье Мексиканского залива и юго-восточные регионы США в 2002 году.
 «Ханна. Совершенное оружие» — американский боевик 2011 года.

См. также 
 Ханна Монтана
 Анна